Transdev Chambéry  est une filiale de Transdev qui gère le réseau urbain de bus de la communauté d’agglomération Grand Chambéry depuis le . Celui-ci dessert les  de Grand Chambéry ainsi que deux communes rattachées à la communauté d’agglomération Grand Lac, Le Bourget-du-Lac et Voglans.

Histoire

Organisation

Autorité organisatrice 
La communauté d’agglomération du Grand Chambéry est l’autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) pour son territoire.

L’agglomération définit l’offre de transport (tracé des lignes, fréquence de passage...), la politique tarifaire, supporte les gros investissements, contrôle la gestion de l’exploitant et met aussi à disposition du délégataire le dépôt et les autobus.

Exploitant 
L’exploitation est confiée à Transdev Chambéry, société filiale de Transdev. Transdev Chambéry est liée à l’agglomération par un contrat de délégation de service public de  (2012-2018).

Transdev Chambéry assure la gestion du réseau, veille à son bon fonctionnement et met en œuvre tous les éléments susceptibles de contribuer au développement de l’utilisation des transports en commun : formation du personnel, démarche qualité, politique commerciale, études générales.

Intercommunalité 
Deux communes rattachées à la communauté d’agglomération Grand Lac, Le Bourget-du-Lac et Voglans, sont desservis à la fois par les bus d’Ondéa (réseau de la Communauté d’agglomération Grand Lac, géré par la Compagnie des transports du Lac du Bourget) mais aussi par les bus Stac (Transdev Chambéry).

Réseau 

Le nouveau réseau est mis en place à la rentrée de  et consiste en une réorganisation du réseau autour de :
 quatre lignes structurantes desservant 80 % de la population, avec un bus toutes les 10 à 12 minutes et le plus souvent en bus articulés :
 Chrono A : Cette ligne remplace l’ancienne ligne 2, sauf entre La Motte-Servolex et Voglans où elle emprunte la N201 comme l’ancienne ligne 2D. Le principal changement est le terminus dans la zone de Savoie Technolac, signifiant la fin de la desserte du bourg et de la plage du Bourget-du-Lac ;
 Chrono B : Cette ligne correspond aux anciennes lignes 1 et 7, avec un trajet plus direct via le trajet de l’ancienne ligne 22 à Barby ;
 Chrono C : Cette ligne est globalement l’ancienne ligne 3, amputée de la desserte de Saint-Jeoire-Prieuré, mais avec un nouvel itinéraire à Challes-les-Eaux ;
 Chrono D : Cette ligne correspond à la partie Nord (Chamoux-Éléphants) des anciennes lignes 4/40 et de l’ensemble de l’ancienne ligne 25.
 six lignes complémentaires à raison d’un bus toutes les 20 à 40 minutes :
 Ligne 1 : La ligne est issue d’une fusion des anciennes lignes 5 et 8 (avec un nouveau trajet à La Motte-Servolex), avec un trajet direct par la D1006 au lieu du trajet de l’ancienne ligne 8 (et de la ligne Chrono B)
 Ligne 2 : Cette ligne est globalement l’ancienne ligne 6, amputée d’une grande partie de la desserte des Hauts-de-Chambéry ;
 Ligne 3 : Cette ligne correspond à la partie Sud (Éléphants-Saint-Baldoph) de l’ancienne ligne 40 amputée de la desserte du stade de Barberaz, d’une part importante de l’ancienne ligne 18 (sa partie dans la vallée) et des arrêts de l’ancienne ligne 2 non desservis par la ligne Chrono A ;
 Ligne 4 : Cette ligne est une ligne de rocade entre La Motte-Servolex et les Hauts de Chambéry empruntant des bouts des anciennes lignes 10 et 27, et la majorité de la desserte des Hauts de Chambéry de l’ancienne ligne 18 ;
 Ligne 5 : Cette ligne reprend globalement la partie Sud de l’ancienne ligne 4 (Éléphants-Saint-Baldoph) puis bifurque sur le trajet de l’ancienne ligne 20 vers les Hauts des Lamettes ;
 Ligne 6 : Cette ligne correspond globalement à l’ancienne 22 modifiée aux deux extrémités.
 neuf lignes locales fonctionnant uniquement en heures de pointe :
 Ligne 10 : Cette ligne est une circulaire reprenant la desserte de Sonnaz à la place de l’ancienne ligne 13, en correspondance avec la ligne A ;
 Ligne 11 : Cette ligne correspond globalement à l’ancienne ligne 19, modifiée pour faire terminus au collège de Saint-Alban-Leysse ;
 Ligne 12 : Cette ligne est une réorganisation complète de l’ancienne ligne 23, prolongée pour desservir Les Déserts et Thoiry ;
 Ligne 13 : Cette ligne est une réorganisation complète de l’ancienne ligne 16, prolongée pour desservir Curienne et Puygros ;
 Ligne 14 : Cette ligne est inédite et relie Challes-les-Eaux, Saint-Jeoire-Prieuré et La Thuile ;
 Ligne 15 : Cette ligne correspond globalement à l’ancienne ligne 26 ;
 Ligne 16 : Cette ligne est inédite et relie Jacob-Bellecombette à Saint-Cassin ;
 Ligne 17 : Cette ligne correspond globalement à l’ancienne ligne 15 ;
 Ligne 18 : Cette ligne est inédite et relie Cognin à Saint-Sulpice.

Sous-traitance

Agences commerciales et dépôt 
Le dépôt de Transdev Chambéry, qui sert également de siège à la société, est mis à disposition de cette dernière par le Grand Chambéry pour la durée du contrat de délégation. Il se trouve dans la Zone d’activités du Grand Verger, au 18 Avenue des Chevaliers Tireurs, à Chambéry. Un dépôt secondaire est situé au 23 Rue de la Digue, à Cognin.

L’agence commerciale est installé au 23 Boulevard du Musée, dans le centre-ville de Chambéry.

En été, une agence itinérante, installée à bord d’un ancien Renault Agora S, fait le tour des huit plus grosses communes de l’agglomération et propose la vente d’abonnements ainsi que des informations sur les modes de déplacements proposés par la communaté d’agglomération.

Chiffres-clés 
 Quatre lignes structurantes : A, B, C et D circulant tous les jours ;
 Sept lignes complémentaires : 1, 2, 3, 4, 4S, 5 et 6 circulant du lundi au samedi (sauf jours fériés) ;
 Neuf lignes locales : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 circulant du lundi au vendredi (sauf jours fériés), dont les horaires sont basés sur les établissements scolaires ;
 Neuf zones en TAD : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 59 circulant sur réservation ;
 Trente-huit communes desservies ;
 Plus de  (en 2012)
  dont  (en 2015);

État de parc et affectation au 31 juillet 2018

Annexe

Références

Articles connexes 
 Transdev
 Liste des lignes de bus de Chambéry
 Chambéry
 Chambéry métropole
 Grand Chambéry

Liens externes 
 
 

Entreprise de transport en commun ayant son siège en France
Transport à Chambéry
Transdev
Entreprise ayant son siège en Savoie
Transport en commun en Auvergne-Rhône-Alpes